Орден «Манас» — высшая государственная награда Киргизии. Учреждён 16 апреля 1996 года законом «Об учреждении государственных наград Кыргызской Республики».

Статут ордена 
Статут ордена «Манас» утверждён 10 июля 1996 года указом Президента Киргизии:

Описание ордена 

Орден «Манас» имеет три степени: орден «Манас» I степени, орден «Манас» II степени, орден «Манас» III степени. Награждение производится последовательно. Президент Киргизии может наградить граждан орденом «Манас» I степени, минуя награждения орденом «Манас» III и II степени.

В ходе торжественной церемонии орден вручается прикреплённым к широкой чрезплечной шёлковой ленте синего цвета с пришитыми шёлковыми полосками белого цвета у края.

Знаком награждения орденом является орденская планка, обтянутая лентой синего цвета с белыми полосками по краям.

Орден «Манас» I степени 
Орден «Манас» I степени состоит из двух частей — золотой восьмилучевой звезды диаметром 60 мм и золотой накладной середины, состоящей из покрытых эмалью синего цвета двух переплетающихся квадратов, олицетворяющих небо и воду как символ жизни, и покрытого эмалью красного цвета центрального круга — символа солнца. В центре круга — золотое рельефное изображение скачущего на коне Манаса с развевающимся на ветру знаменем.

Орден «Манас» II степени 
Орден «Манас» II степени идентичен ордену I степени. Но звезда изготавливается из серебра; золотыми являются: накладной центр и восемь листочков, образующих круг между лучами звезды. По углам синих переплетающихся квадратов нанесены золотые вкрапления. Эмалевое покрытие — синего и красного цветов.

Орден «Манас» III степени 
Орден «Манас» III степени изготавливается из серебра. Эмалевое покрытие синего и красного цветов.

Награждённые орденом

I степени 
 Чингиз Айтматов (1999) — писатель.
 Кофи Аннан (2002) — Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций.
 Насыр Давлесов — советский, киргизский композитор, народный артист Киргизской ССР.
 Сулейман Демирель (1998) — президент Турции.
 Апас Джумагулов — государственный деятель, посол Киргизии в России.
 Мурзабек Иманалиев (2003) — советский и киргизский математик
 Кусеин Карасаев — лингвист.
 Мамбет Мамакеев — учёный-хирург.
 Мирсаид Миррахимов (2003) — врач-терапевт, академик НАН Кыргызской Республики и АМН СССР.
 Калый Молдобасанов (2003) — композитор
 Амангельды Муралиев (2011) — председатель совета директоров открытого акционерного общества «Кыргызалтын».
 Нурсултан Назарбаев (2015) — Президент Республики Казахстан.
 Бюбийну Орузбаева (2011) — академик, главный научный сотрудник Института языка и литературы имени Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики.
 Каныбек Осмоналиев — киргизский советский тяжелоатлет.
 Владимир Путин (2017) — Президент Российской Федерации.
 Топчубек Тургуналиев (2011) — ветеран труда.
 Турдакун Усубалиев — государственный деятель, экс-глава Киргизской ССР.
 Си Цзиньпин (2019) — 7-й Председатель КНР
 город Бишкек (2003)

II степени 
 Асанбай Пазылов - общественный деятель, руководитель крупных проектов по водоснабжению и орошении в труднодоступные поселения страны
 Абдыганы Эркебаев — академик Национальной академии наук Киргизской Республики.
 Алмазбек Атамбаев — государственный и политический деятель, бывший президент Киргизии.
 Лев Васильев (2011) — советник директора тепловой электростанции г. Бишкек филиала ОАО «Электрические станции».
 Насыр Давлесов — советский, киргизский композитор, народный артист Киргизской ССР.
 Сапар Исаков (2016) — киргизский государственный деятель.
 Какиш Рыскулова (2008) — врач
 Аида Салянова (2014) — киргизский государственный деятель.
 Омурбек Текебаев — киргизский политический деятель.
 Кудайберген Чыныбаев — ветеран труда.
 Керимбюбю Шопокова — ветеран труда.
 Абдыганы Эркебаев (2011) — академик Национальной академии наук Киргизской Республики.

III степени 
 Шамурзаев Уран Жумаевич (2010) – герой Кыргызской Республики 
 Даир Асанов — советский артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943)
 Тууганбай Абдиев (2005) — поэт-импровизатор, сказитель дастанов.
 Роза Айтматова (2020) — общественный деятель
 Жамин Акималиев — учёный, академик, доктор наук, профессор.
 Абдылдажа Акматалиев (2011) — академик, директор Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук Киргизской Республики.
 Арым Актан — кинорежиссёр.
 Камиль Атаханов (2003) — врач-физиатор
 Сопубек Бегалиев (1997) — государственный и общественный деятель.
 Азимбек Бекназаров — общественный деятель (отказался от ордена).
 Виктор Бутанаев (2016) — историк-тюрколог.
 Санжарбек Данияров (2003) — учёный-физиолог, академик НАН КР, ректор Киргизской Государственной медицинской академии в 1970—1987 гг.
 Асанхан Джумахматов (1997) — дирижёр-композитор.
 Токтожума Джээналиев (2003) — председатель совета ветеранов Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
 Казы Дикамбаев — партийный и государственный деятель.
 Орозбек Дуйшеев (2011) — ветеран труда.
 Зулумбек Жамашев (2003) — юрист
 Жаныбек Жеенбаев (2003) — учёный-физик
 Мстислав Иванов (2000) — ветеран Великой Отечественной войны, командир взвода 365-й отдельной разведывательной роты 303-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта.
 Мурзабек Иманалиев (1997) — советский и киргизский математик.
 Муратбек Иманалиев (1999) — киргизский государственный и политический деятель.
 Жоомарт Кадыралиев (2003) — художник
 Эмильбек Каптагаев — руководитель аппарата президента Кыргызской Республики.
 Жамангыз Карабекова (2011) — врач-онколог онкогинекологического отделения Национального центра онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.
 Бопо Каримова — ветеран труда.
 Кадыркул Качкеев — ветеран труда.
 Медетбек Керимкулов (2003) — мэр города Бишкек
 Кулуйпа Кондучалова — государственный деятель.
 Темирбек Кошоев — государственный деятель.
 Дуйше Кудаяров (2003) — врач-педиатор
 Карпек Курманов — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Киргизской республики.
 Омурбай уулу Макелек (2016) — языковед
 Алтынбек Максутов (2016) — режиссер развлекательных программ на джайлоо «Кырчын» I и II Всемирных игр кочевников;
 Мамбет Мамакеев (2003) — врач-хирург.
 Миталип Мамытов (2003) — врач-нейрохирург
 Апсамат Масалиев — государственный деятель.
 Мирсаид Миррахимов (1997) — врач-терапевт, академик НАН Кыргызской Республики и АМН СССР.
 Калый Молдобасанов (1997) — композитор.
 Арстанбек Мурзалиев (2003) — советский киргизский учёный-медик.
 Мурзубраимов, Бектемир Мурзубраимович (2003) — учёный-химик
 Толомуш Океев (1997) — кинорежиссёр.
 Орузбаева, Бюбюйна Омурзаковна (2003) — учёный-филолог
 Владимир Плоских ((2003) — советский и киргизский учёный-историк и археолог.
 Татьяна Покровская (2003) — врач-педиатр
 Какиш Рыскулова (2003) — врач
 Азиз Салиев (2003) — учёный-философ
 Уран Сарбагишев (2003) — советский и киргизский танцовщик и балетмейстер
 Темир Сариев — председатель партии «Ак Шумкар».
 Кайыргуль Сартбаева — Народная артистка СССР, профессор Кыргызской национальной консерватории.
 Джамал Сейдакматова (2003) — артистка театра и кино
 Игорь Сергеев (1999) — российский государственный и военный деятель.
 Какин Сулайманкулов (2003) — советский и киргизский химик.
 Джордж Сорос (2003) — американский трейдер, финансист, инвестор.
 Самарбюбю Токтахунова (2003) — советский, киргизский музыкант-инструменталист (исполнительница на комузе)
 Асанбек Умуралиев (2003) — киргизский и советский актёр театра и кино
 Алексей Фридман (2004) — советский и российский учёный-физик.
 Юлий Худяков (2016) — российский историк и археолог
 Павел Чалов (1997) — учёный-геофизик.
 Рейна Чокоева (2003) — советская артистка балета.
 Тынчтык Чоротегин (2016) — киргизский учёный-историк.
 Дуйшонкул Чотонов, специальный и полномочный посол Киргизской Республики в Республике Корея.
 Токон Шайлиева (2003) — киргизский политик
 Болот Шамшиев (1997) — кинорежиссёр.
 Болот Шер — министр Внутренних Дел Временного правительства Киргизской республики.
 Леонид Ясиновский (1997) — артист театра и кино.
 Ибраев Эркинбек Расулович (Эрик Ибраев) — режиссер-постановщик, автор сценария Всемирные Игры Кочевников 2014—2016 Церемоний Открытия и Закрытия на ипподроме Чолпон-Ата.
 Мамбетсеитов Иман Бейшебаевич — полковник
 Карбеков Жумабек Камчыбекович — полковник, ветеран Вооруженных Сил.
 Дмитрий Песков (2017) — заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации — пресс-секретарь
 Юрий Ушаков (2017) — помощник Президента Российской Федерации по внешней политике
 Мишель Бернард Морис (2002) — председатель совета директоров и главный исполнительный директор корпорации «Камеко»
 Сергей Кляшторный (2002) — доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского отделения Института Востоковедения Российской академии наук
 Ху Чженьхуа Мухаммед (2002) — профессор Пекинского центрального государственного университета национальных меньшинств
 Тадао Чино (2001) — президент Азиатского Банка Развития
 Джо Ерик Асвалл (1999) — региональный директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения
 Хуан Антонио Самаранч (1999) — президент Международного олимпийского комитета
 Гельмут Кутин (1999) — президент международного благотворительного фонда «SOS - Киндердорф»
 Макс ван дер Стуул (1999) — верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ
 Мишель Камдессю (1998) — директор-распорядитель Международного валютного фонда
 Баюми Саид Мохамед Елсаид (2022) — президент общественного объединения «Всемирная ассамблея молодежи»

См. также 

 Памятный золотой орден «Манас-1000» и памятная золотая медаль

Примечания

Ссылки 
 Награды мира
 Ордена и медали Кыргызской Республики

Ордена Киргизии
М